El sueño de una noche de verano puede referirse a: 

 El sueño de una noche de verano, obra teatral de William Shakespeare
 El sueño de una noche de verano, ópera de Benjamin Britten basada en la obra de Shakespeare
 El sueño de una noche de verano, música de Felix Mendelssohn basada en la obra de Shakespeare 
 El sueño de una noche de verano, película de 1935 basada en la obra homónima de William Shakespeare y dirigida por Max Reinhardt y William Dieterle
 El sueño de una noche de verano (originalmente en checo: Sen noci svatojanske), película de animación dirigida por Jiří Trnka en 1959
 A Midsummer Night's Dream, adaptación cinematográfica de 1999 dirigida por Michael Hoffman
 «Sueño de una noche de verano», canción de Silvio Rodríguez grabada en su álbum Canciones urgentes